molenbelt (berg), verhoging waarop een molen is gebouwd

Aardrijkskundige namen 
Molenberg (Nationaal Park Hoge Kempen), een natuurgebied
Molenberg (Heerlen), wijk in Heerlen (Nederland)
Broederhuis Molenberg (tegenwoordig: Joseph Wresinskihuis), voormalig klooster in deze wijk
 Rijksbeschermd gezicht Molenberg
Hoeve Molenberg
Molenberg (Zwalm), heuvel in de gemeente Zwalm (Vlaanderen)
 Molenberg (Angla) , heuvel in Estland, nabij de plaats Angla
Meulenberg, wijk in het zuidoosten van Houthalen (België), ook wel Molenberg genoemd

Personen met de achternaam Molenberg(h/s)
Carla Molenberghs, geadelde oprichtster van de zorginstelling Huis Perrekes in Geel
Geert Molenberghs, Belgisch biostatisticus
Henk Molenberg, Nederlands acteur
Isabelle Molenberg (1970), Belgisch politica
Jarno Molenberghs (1989), Belgisch voetballer
Sofie Molenberghs, Belgisch moordenares

Zie ook 

 Molen Berg, molen in de Nederlandse plaats Winschoten